Áyios Pandeleḯmon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágios Panteleímonas (ort), Västra Makedonien, Nomós Florínis, 
 Ágios Panteleímon, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar